Mekosuchus es un género extinto de cocodrilos australasianos de la subfamilia Mekosuchinae. Se cree que se extinguieron a la llegada de los humanos a las islas del Pacífico Sur donde vivían. Las especies de este género eran de pequeñas dimensiones, de 2 metros de longitud máxima, y terrestres, lo que los convierte en el último grupo sobreviviente de crocodilianos totalmente terrestres, dejando solo a los pequeños semiterrestres Osteolaemus y Paleosuchus.

Fósiles de mekosuquinos emparentados, como Trilophosuchus, han sido hallados en el Mioceno de Australia (el género más antiguo de mekosuquino es el género del Eoceno Kambara), aunque los mekosuquinos se habían extinguido en Australia antes de la llegada de los humanos. Mekosuchus sobrevivió hasta el Holoceno, y sus subfósiles han sido hallados en Nueva Caledonia y Vanuatu.

Especies 

Actualmente se reconocen cuatro especies de Mekosuchus. La primera en ser descubierta (y más reciente) es la especie tipo M. inexpectatus del Holoceno de Nueva Caledonia el cual se extinguió en algún momento en los últimos 4.000 años (con la aparición allí de los humanos). Los suelos pobres de Nueva Caledonia restringían a las presas terrestres de gran tamaño, por lo que Mekosuchus tenía dientes posteriores especializados en aplastar conchas de moluscos.
 
Otra especie del Holoceno, M. kolpokasi vivió en la isla de Efate, Vanuatu hace aproximadamente 3.000 años (de nuevo, desapareciendo ante la llegada de los humanos).

M. whitehunterensis, la especie más antigua conocida, vivió durante el Oligoceno tardío en Queensland. M. sanderi también vivió en Queensland pero en una época posterior, durante el Mioceno.

Referencias 

 Mead, J.I., Steadman, D.W., Bedford, S.H., Bell, C.J. & Spriggs, M. (2002). New extinct mekosuchine crocodile from Vanuatu, South Pacific. Copeia 2002 (3): 632-641

Bibliografía 
The Future Eaters by Tim Flannery.

Crocodylidae
Crocodilianos extintos
Crocodilomorfos extintos del Holoceno